REJ steht für:
 Railway engineering journal, britisches Eisenbahnperiodikum
 Régionaux électriques du Jorat, ehemaliges Schweizer Bahnunternehmen
 Revue des Études Juives, französisches Periodikum

Rej ist der Familienname folgender Personen:
 Mia Rej (* 1990), dänische Handballspielerin
 Mikołaj Rej (1505–1569), polnischer Dichter, Poet, Politiker und Musiker

rej steht für:
 Rejang (Sprache) (ISO-639-3-Code), malayo-polynesischen Sprache auf Sumatra

Siehe auch:
 REI
 Rey

 
REJ